Jamaica hace referencia a varios artículos:

Lugares
Jamaica, país insular en las Grandes Antillas.
Jamaica (Iowa), localidad.
Jamaica (Vermont), localidad.
Jamaica (Queens), barrio de Queens, Nueva York.
Estación Jamaica–Calle 179 (línea Queens Boulevard)
Estación Jamaica Center–Parsons/Archer (línea de la Avenida Archer)
Estación Jamaica–Van Wyck (línea de la Avenida Archer)
Jamaica (estación del Metro de Ciudad de México)

Botánica y gastronomía
Jamaica (planta), de propiedades diuréticas.
Agua de jamaica, bebida elaborada con la planta de Jamaica, muy popular en México.

Personas
Jamaica Kincaid, escritora de Antigua y Barbuda.